Le nom dUSS Montezuma a été porté par trois navires de lUS Navy :

l, un sloop marchand de 20 canons acquis par lUS Navy en 1798 grâce au Naval Act of 1798 ;
l, un navire marchand acheté par lUS Navy en 1861 pour faire partie de la seconde  en avril 1862 ;
l, un remorqueur en service de 1941 à 1975.

Montezuma